Brustmann, Brustman:
 Agnieszka Brustman (* 1962, Warszawa) – polska szachistka
 Jan Brustman (1934–2007) – polski szachista i trener szachowy

Zobacz też 
 Stawy Brustmana